Carcinarachne brocki, unique représentant du genre Carcinarachne, est une espèce d'araignées aranéomorphes de la famille des Thomisidae.

Distribution 
Cette espèce est endémique d'Équateur.

Publication originale 
 Schmidt, 1956 : Genus- und Speziesdiagnosen neuer, mit Bananen eingeschleppter Spinnen nebst Mitteilung über das Auffinden der Männchen zweier Spinnenarten. Zoologischer Anzeiger, , .

Liens externes 
 genre Carcinarachne :
 
 
 
 
 
 
 espèce Carcinarachne brocki :

Notes et références 

Thomisidae
Espèce d'araignées (nom scientifique)
Faune endémique d'Équateur